La liste des églises de la Gironde recense de manière exhaustive les églises situées dans le département français de la Gironde. Il est fait état des diverses protections dont elles peuvent bénéficier, et notamment les inscriptions et classements au titre des monuments historiques.

En ce qui concerne le culte catholique, toutes les églises sont situées dans l'archidiocèse de Bordeaux.

Statistiques

Nombres 
Le département de la Gironde comprend 535 communes au .

Depuis 2018, l'archidiocèse de Bordeaux compte 593 paroisses.

Dédicaces

Classement 
Le classement ci-après se fait par commune selon l'ordre alphabétique.

Il est fait état des diverses protections dont elles peuvent bénéficier, et notamment les inscriptions et classements au titre des monuments historiques.

Liste

Église anglicane 

|}

Église catholique

A 

|}

B 

|}

C 

|}

D 

|}

E

|}

F 

|}

G 

|}

H 

|}

I 

|}

J 

|}

L 

|}

M 

|}

N 

|}

O 

|}

P 

|}

Q 

|}

R 

|}

S 

  
 
 
 
 
 
 
 

|}

T 

|}

U 

|}

V 

|}

Y 

|}

Culte protestant 

|}

Église orthodoxe 

|}

Voir aussi

Articles connexes 
 Lieu de culte
 Archidiocèse de Bordeaux
 Liste des monuments historiques de la Gironde
 Liste des chapelles de la Gironde
 Liste des édifices religieux de Bordeaux

Liens externes 
  Site de l'archidiocèse de Bordeaux
  Site de l'Église catholique en France

Notes et références 

Églises
Gironde
Gironde